Rio Macaúbas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Macaúbas (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -20,30, long -44,10), 
 Ribeirão Macaúbas (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -17,35, long -43,22), 

Robotskapade Brasilienförgreningar